Чагино — деревня в Кривошеинском районе Томской области, Россия. Входит в состав Иштанского сельского поселения.

История 
В 1926 году деревня Чагина состояла из 87 хозяйств, основное население — русские. В составе Иштанского сельсовета Кривошеинского района Томского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кривошеинского района